Tabi peut désigner :
 Tabi, une localité de Casamance au Sénégal ;
 les tabi, des chaussettes japonaises traditionnelles ;
 Peter Agbor Tabi, un universitaire et homme politique camerounais ;
 Jean Tabi Manga, un universitaire camerounais.